Chips steht für:

 frittierte oder gebackene Nahrungsmittel, siehe Kartoffelchips, Bananenchips, Krabbenchips, Stapelchips, Tortilla-Chip
 Microchips / Computer-Chips, international genutztes Synonym für integrierte Schaltkreise
 CHiPs, US-amerikanische Fernsehserie
 CHiPs (Film), ein auf der Serie basierender US-amerikanischer Kinofilm aus dem Jahr 2017
 Chips (Band), schwedische Band
 CHIPSat, Forschungssatellit zur Untersuchung heißen Gases im Weltraum
 Ch!pz, niederländische Band
 Chips, englisches Wort für Pommes frites
 Chips, Spielmarken beim Poker, siehe Jeton

Siehe auch:
 Chips & Technologies, US-amerikanischer Halbleiterhersteller
 Goodbye, Mr. Chips
 Chip

CHIPS